Simonides (griechisch ) steht für:

 Semonides (auch Simonides) von Amorgos (7. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Dichter
 Simonides von Keos (6./5. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Dichter
 Simonides von Keos der Jüngere (5. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Dichter und Enkel des zuvor genannten
 Simonides von Athen, attischer Stratege 426/25
 Simonides von Magnesia (3./2. Jahrhundert v. Chr.), epischer Dichter
 Jörg Simonides (* 1956), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher.
 Konstantinos Simonides (1820–1867), griechischer Hochstapler und Fälscher